Serantoni puede hacer referencia a:

Fortunato Serantoni; militante anarquista italiano, de importante actuación en Argentina.
Pietro Serantoni; futbolista y director técnico italiano.